Памятник Шаляпину — скульптуры Фёдора Ивановича Шаляпина, установленные в нескольких городах:

 Памятник Шаляпину — в Бору
 Памятник Шаляпину — в Гурзуфе
 Памятник Шаляпину — в Казани
 Памятник Шаляпину — в Кирове
 Памятник Шаляпину — в Москве
 Памятник Шаляпину — в Плёсе
 Памятник Шаляпину — в Уфе